Oja – bogini w mitologii Jorubów
 OJA – Organizacja Jedności Afrykańskiej
 Oja – rzeka w Rosji, dopływ Jeniseju
 Oja – rzeka w Hiszpanii